Shineha ist der Name folgender Orte:
 Shineha-gun (Fukushima) (heute: Futaba-gun (Fukushima)), Landkreis in der japanischen Präfektur Fukushima
 früherer Name der Kleinstadt Futaba (Fukushima)